Tengg ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Nepomuk Teng Edler von Lanzensieg (auch Tengg; 1823–1873), Abgeordneter der 1. Kammer der nassauischen Landstände 
 Helmut Tengg, deutscher Biathlet

Siehe auch:
 Teng
 Tenk
 Dengg